Krollpfeiffer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Krollpfeiffer (1892–1957), deutscher Chemiker und Hochschulprofessor
 Hannelore Krollpfeiffer (* 1924), deutsche Journalistin und Buchautorin